Massirachys est un genre de coléoptères appartenant à la famille des cérambycidés (Cerambycidae).

Espèces 
 Massirachys mariae (Thomson, 1878)

Références 

Cerambycidae
Wikipédia:ébauche biologie